Провулок Жуко́вського (також Прову́лок Васи́ля Жуко́вського) — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Жуковського — провулок у місті Вінниця.
 Провулок Василя Жуковського — провулок у місті Київ.
 Провулок Жуковського — провулок у місті Хмельницький.
 Провулок Жуковського — провулок у місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки